Shelby County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Shelby County (Alabama)
 Shelby County (Illinois)
 Shelby County (Indiana)
 Shelby County (Iowa)
 Shelby County (Kentucky)
 Shelby County (Missouri)
 Shelby County (Ohio)
 Shelby County (Tennessee)
 Shelby County (Texas)